Svalbard steht für:

 norwegische Bezeichnung der Inselgruppe Spitzbergen, siehe Spitzbergen (Inselgruppe)
 Svalbard (Schiff), Schiff der norwegischen Küstenwache
 Svalbard (belarussische Band), belarussisches Musikprojekt
 Svalbard (englische Band), englische Band

siehe auch:
 Svalbarð (Begriffsklärung)